Сухару има више значења:

 Сухару (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Сухару (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији